Anshunsaurus est un genre éteint de « reptiles » marins thalattosauriens, de la super-famille des Askeptosauroidea et de la famille des Askeptosauridae. Il possède un long cou, un crâne fin, et une longue queue semblable à une pagaie. Il a vécu au Trias dans ce qui et aujourd'hui la Chine.

Description 
Par rapport à son long tronc, les membres sont très petits. Anshunsaurus est caractérisé par un long os jugal dans le crâne, des os postorbitaires et post-frontaux fusionnés autour des yeux, un os maxillaire qui fait partie de la marge de l'orbite, un humérus avec de grandes crêtes et un grand péroné. L'espèce type de Ansunsaurus, A. huangguoshuensis, a été nommée en 1999. Elle a été découverte dans la formation géologique de Falang dans le comté de Guanling. Bien que plusieurs squelettes complets soient connus, la plupart des spécimens sont écrasés verticalement.

L'holotype de A. huangguoshuensis, IVPP V11835, est conservé en vue dorsale tandis qu'un deuxième spécimen, IVPP V11834, est conservé en vue ventrale.

Liste des espèces 
  Anshunsaurus huangguoshuensis Liu, 1999, (espèce type)
  Anshunsaurus huangnihensis Cheng , 2007
  Anshunsaurus wushaensis Rieppel , 2006

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Publication originale

Notes et références

Références taxinomiques

Références

Note

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria
 Askeptosauroidea

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Diapside du Trias
Reptile préhistorique d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1999